Inspiración es el primer LP en solitario del rapero sevillano Puto Largo.

Introducción
Bon voyage
Contigo hermano (con Legendario y Aniki)
F@ck the police
Veneno
El arte de la guerra (con Shotta y Buda)
Lo que me corre por las venas
Jugando en otro nivel (con Zatu)
Inspiración
El ojo del huracán (con Dekoh, Legendario y Demonio)
No es fácil
Maldito sueño
Mira como lo hago (con El Niño (MC))
Los de la primera fila
Otra dimensión
Freedom (con Euphrates y Dogma Crew)
Outro
El ciego (Bonus track)

Referencias 
 Ficha del álbum en versosperfectos.com. Enlace consultado el 10 de junio de 2009.

Álbumes de rap